USS Belleau Wood kan syfta på: 

  – ett lätt hangarfartyg konverterad från ett skrov av en kryssare och som tjänstgjorde under andra världskriget 
  – ett amfibiefartyg som togs i tjänst den 23 december 1978 och utrangerades den 28 oktober 2005